

Geografia

Austria 

 Kaltenberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt.

Niemcy 
 Kaltenberg – dzielnica Dingolfing.
 Kaltenberg – dzielnica Tettnang.

Góry 
 Kaltenberg (2896 m n.p.m.) – szczyt w Ferwallu.